Rozpustnik (sztuka)
 Rozpustnik (film)